A 2010-es WTCC olasz nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2010. május 23-án rendezték meg az Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam

Külső hivatkozások 
 Hivatalos végeredmény

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete